Miloš Dimitrijević (1984-), footballeur franco-serbe.
 Vladimir Dimitrijević (1934-2011), éditeur et écrivain suisse d'origine yougoslave.
 Zoran Dimitrijević (1962-2006), footballeur serbe.